Nilotische talen; een taalgroep binnen de Nilo-Saharaanse talen
Nilotische volkeren of Niloten; een groep volkeren in Afrika